Unanu hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Unanua, un concejo perteneciente al municipio Ergoyena situado en la Comunidad Foral de Navarra.
 Unanu (también llamado Onari), un municipio del estado de Chuuk en Estados Federados de Micronesia.